Верхозим — название населённых пунктов в Пензенской области России:

 Верхозим — посёлок городского типа в Кузнецком районе.
 Верхозим — село в Кузнецком районе.
 Верхозим — село в Шемышейском районе.